«Тимка и Димка» — советский мультипликационный фильм, созданный киностудией «Беларусьфильм» в 1975 году.

Сюжет 
Мультфильм рассказывает о дружбе медвежонка Димки и котёнка Тимки, живущих в одном доме. Тимка встаёт с утра пораньше и принимается за работу, а Димка всё время ищет повод, чтобы ничего не делать. Тимка всё прощает медвежонку, потому что он его друг. Но когда Димка выпивает всё молоко, за которым котёнок ходил к тётушке Корове, он очень расстраивается и решает, что теперь его очередь отдыхать, а Димку отправляет вместо себя ловить мышь. Это оказывается не так просто, и в клетке, предназначенной для мыши, оказывается медвежонок. Тимка в нужную минуту приходит к другу на выручку, и Димка понимает, что вёл себя неправильно.

Создатели

Песня о дружбе 
В мультфильме звучит широко известная песня «Настоящий друг» («Дружба крепкая не сломается…»). Автор текста — Михаил Пляцковский, композитор — Борис Савельев. Песня входит в состав многочисленных сборников детских песен.

Ссылки 
 «Тимка и Димка» на сайте «Мультики»

Мультфильмы 1975 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Кукольные мультфильмы СССР 1975 года